The Masters 2021, ook bekend onder de naam Ladbrokes Masters vanwege de sponsor Ladbrokes, was de negende editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 29 tot en met 31 januari 2021, in Milton Keynes.  Omdat het een invitatietoernooi is, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. Titelverdediger was Peter Wright. Het toernooi werd gewonnen door Welshman Jonny Clayton, die daarmee zijn eerste hoofdtoernooi bij de PDC won.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg dit jaar £220,000. Dat is £20,000 meer dan in 2020.

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit de top-24 van de Order of Merit na het WK 2021. Dit waren 8 spelers meer dan in de editie van 2020. Dit om meer spelers kansen te bieden voor een deelname aan de Premier League of Darts, waarvoor de tiende en laatste naam pas na de Masters bekend werd gemaakt.

Schema

Externe link 

Darts in 2021
2021